

Patronyme
 James Cosmo Melvill, (1845-1929), était un botaniste et un conchyliologiste britannique.
 Mike Melvill, (1940- ), est un astronaute américain.
 Thomas Melvill, (1726-1753), fut un physicien écossais.

Homonymie
Homonymie de patronyme